Rushen peut désigner :

Toponymie 
 Rushen, un sheading de l'île de Man ;
 Rushen, une paroisse administrative de l'île de Man ;
 Rushen, une paroisse insulaire de l'île de Man ;
 Rushen, une circonscription de l'île de Man.

Monuments 
 Château-Rushen, un château situé à Castletown (île de Man).
 Abbaye de Rushen, une abbaye médiévale située à Ballasalla (île de Man).

Patronyme 
 Patrice Rushen (née le ), chanteuse, auteur et pianiste afro-américaine de jazz, musique soul et R'n'B.